

Населені пункти та їхні частини
 Носково — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Носково — село в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Носково — частина села Янушево в гміні Нарушево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Носково — осада в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства

Носково — присілок, Варгашинський район, Курганська область

Примітки